devecseri Schultheisz Emil (1854-?) címzetes gyalogsági tábornok.
 Schultheisz Emil (1899–1983) jogászprofesszor
 Schultheisz Emil (1923–2014) orvos, egészségügyi miniszter